El Municipio 8 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 8 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 8 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 8 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 8 Mallard Creek (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 8 Mt Pleasant (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 8 Newlin (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 8 Sandhill (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 8 Sparta (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 8 Spring Creek (condado de Madison, Carolina del Norte).

Municipio 8 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 8 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 8 (condado de Rooks, Kansas).